Příjmení Hampton nosí více významných osobností:

 Bruce Hampton (1947–2017), americký zpěvák
 Christopher Hampton (* 1946), britský dramatik
 Jamie Hamptonová (* 1990), americká tenistka
 Lionel Hampton (1908–2002), americký vibrafonista
 Paul Hampton (* 1937), americký herec a hudební skladatel
 Slide Hampton (1932–2021), americký pozounista

Externí odkazy